Эспехо, , букв. «зеркало» — многозначный термин:

Топоним 
 Эспехо — город и муниципалитет в Испании.

Фамилия 
 Эспехо, Аким Михайлович — Георгиевский кавалер; генерал-майор; № 7731; 26 ноября 1847.
 Эспехо, Алехандра (1950—2004) — мексиканская актриса театра и кино.
 Эспехо, Антонио де — испанский (жил в Мексике) конкистадор и натуралист XVI века.
 Эспехо, Мануэла (1753—1829) — эквадорская журналистка, медсестра, феминистка и революционерка.
 Эспехо, Михаил Михайлович — Георгиевский кавалер; генерал-майор; № 7389; 12 января 1846.
 Эспехо, Эухенио — испанский медик XVIII века.